Pierre Antonini ist ein französischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker. Der pensionierte Mathematikprofessor nutzt sein mit einem 30-cm-Teleskop ausgestattetes privates Observatorium (IAU-Code 132) in Bédoin im Département Vaucluse zur Beobachtung von Asteroiden und Supernovae.

Im Rahmen seiner Beobachtungen entdeckte er zwischen 1997 und 1999 insgesamt 35 Asteroiden sowie die beiden Supernovae SN 2000B und SN 2001dd.

Der Asteroid (12580) Antonini wurde nach ihm benannt.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Franzose
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann
Amateurastronom